Marlborough (Inglaterra) — cidade de Wiltshire, Inglaterra

Topônimos
 Great Marlborough Street — rua de Londres
 Marlborough (Connecticut) — cidade americana
 Marlborough (Massachusetts) — cidade americana
 Marlborough (Mississippi) — cidade americana
 Marlborough (Missouri) — aldeia no estado de Missouri, Estados Unidos
 Marlborough (Nova Hampshire) — cidade americana
 Marlborough (Nova Iorque) — cidade americana
 Marlborough (Nova Zelândia) — região da Nova Zelândia

Outros
 HMS Marlborough — nome de diversos navios da Força Naval Britânica
 Duque de Malborough — linhagem de nobres ingleses
 Marlborough College — internato independente britânico
 Marlborough House — palácio inglês localizado em Westminster

Ver também
 

Desambiguação